Judo obecne jest w programie igrzysk olimpijskich od Letnich Igrzysk Olimpijskich 1964 w Tokio. Jeden raz dyscyplina ta nie znalazła się w programie igrzysk, a miało to miejsce w Meksyku w 1968 roku.

Kobiety po raz pierwszy wystartowały w tej dyscyplinie sportowej podczas igrzysk olimpijskich w Barcelonie, w 1992 roku.

Kalendarium

Zawody

mężczyźni

kobiety

Klasyfikacja medalowa 
Stan po IO 2016

Linki zewnętrzne 
 Judo na igrzyskach olimpijskich na stronie sports-reference.com

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w judo
 Mistrzostwa świata w judo
 Mistrzostwa Europy w judo

!